Marie Joseph de La Fayette – polityk francuski, generał, uczestnik wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych

Miejscowości w USA:
 Fayette – miasto w stanie Alabama, w hrabstwie Fayette
 Fayette – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Fayette
 Fayette – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Kennebec
 Fayette – miasto w stanie Missisipi, w hrabstwie Jefferson
 Fayette – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Howard
 Fayette – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Seneca
 Fayette – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Fulton
 Fayette – miejscowość w stanie Utah, w hrabstwie Sanpete
 Fayette – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Lafayette
Gminy w USA:
 Fayette (ang. Fayette Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Calhoun
 Fayette (ang. Fayette Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Livingston
 Fayette (ang. Fayette Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Vigo
 Fayette (ang. Fayette Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Decatur
 Fayette (ang. Fayette Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Linn
 Fayette (ang. Fayette Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Kennebec
 Fayette (ang. Fayette Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Hillsdale
 Fayette (ang. Fayette Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Seneca
 Fayette (ang. Fayette Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Lawrence
 Fayette (ang. Fayette Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Juniata
 Fayette (ang. Fayette Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Lafayette
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Fayette (ang. Fayette County) – w stanie Alabama
 hrabstwo Fayette (ang. Fayette County) – w stanie Georgia
 hrabstwo Fayette (ang. Fayette County) – w stanie Illinois
 hrabstwo Fayette (ang. Fayette County) – w stanie Indiana
 hrabstwo Fayette (ang. Fayette County) – w stanie Iowa
 hrabstwo Fayette (ang. Fayette County) – w stanie Kentucky
 hrabstwo Fayette (ang. Fayette County) – w stanie Ohio
 hrabstwo Fayette (ang. Fayette County) – w stanie Pensylwania
 hrabstwo Fayette (ang. Fayette County) – w stanie Tennessee
 hrabstwo Fayette (ang. Fayette County) – w stanie Teksas
 hrabstwo Fayette (ang. Fayette County) – w stanie Wirginia Zachodnia